Marise Gomes (São Bernardo do Campo - SP, 01 de novembro de 1967) é uma médica PhD, cirurgiã, cientista, pesquisadora e professora brasileira. Formada pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) em 1994, Marise atua há 15 anos nos Estados Unidos, e atualmente integra o corpo clínico dos hospitais Lenox Hill, Roosevelt e Monte Sinai, em Nova York.

Considerada referência em pesquisa médica, fez parte da equipe brasileira desenvolvedora da primeira medicação biossimilar anti-trombótica no mundo, hoje produzida pelo laboratório Eurofarma sob o nome comercial de Versa.

PhD em cirurgia cardiovascular é referência mundial em Cirurgia Geral, Cirurgia do Trauma, Cirurgia Cardíaca e Cirurgia do Aparelho Digestivo. 
Entre as especializações também atua em Cirurgia Microscópica, com treinamento realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Desde 2007 atuando nos Estados Unidos solidificou sua formação clínica como Pesquisadora e Professora Convidada nas insitutições americanas: Duke University, na Carolina do Norte, Loyola University Medical Center, Illinois, Jobst Vascular Center, Ohio, e University of Michigan, Michigan.

Em 2020 foi uma das médicas dedicadas ao trabalho nos hospitais de campanha durante a pandemia da Covid-19.

Carreira Médica 

Marise estudou na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) nos anos 90, em 1994. 

Em 1999 Co-criou e co-promoveu o programa “Cirurgia-Projeto”, em parceria com o Professor Alexandre Cruz Henriques, para eliminar uma lista de espera de cirurgia de cinco anos de mais de 200 pacientes em quatro finais de semana. O programa contou com o apoio voluntário do hospital escola equipe médica da FMABC e foi realizado em São Paulo.

Em 2001, pela UNIFESP-EPM, São Paulo (SP), tornou-se Master in Health Science – Surgical Technique and Experimental Models. No ano de 2007 formou-se PhD – Cardiovascular Surgery Clinical Trial pela UNIFESP-EPM, São Paulo (SP). 

Em 2007, Marise lançou no mercado brasileiro, a primeira medicação biossimilar anti-trombótica do Mundo, hoje conhecida como Versa. No mesmo ano, foi convidada a lecionar na Loyola University of Chicago, em Illinois. No ano seguinte destacou-se como pesquisadora e professora na University of Michigan Medical School.

No ano de 2011, Marise iniciou sua atuação na organização internacional Médicos Sem Fronteiras, onde teve a oportunidade de trabalhar em países necessitados, como Uganda, Gana, Cabo Verde, Haiti, dentre outros.

Publicações de Destaque 

 Livro - As Fogueiras, um resgate da medicina
 Blog 1 – Cigarro: uma das piores drogas
 Blog 2 - As doenças surgem por conta de vícios e maus hábitos
 Blog 3 - Inovações: como a tecnologia auxilia no atendimento médico e melhora a relação médico x paciente

Publicações científicas 

Gomes M, Ramacciotti E, Henriques AC, et al. Generic versus branded enoxaparin in the prevention of venous thromboembolism following major abdominal surgery: report of an exploratory clinical trial. Clinical and applied thrombosis/hemostasis: official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/ Hemostasis 2011; 17:633-9. 
Gomes M, Ramacciotti E, Hoppensteadt D, et al. An open label, non-randomized, prospective clinical trial evaluating the immunogenicity of branded enoxaparin versus biosimilars in healthy volunteers. Clinical and applied thrombosis/hemostasis: official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2011; 17:66-9. 
Ramacciotti E, Clark M, Sadeghi N, Hoppensteadt D, Thethi I, Gomes M, Fareed J. "Contaminants in Heparin: Review of the Literature, Molecular Profiling and clinical implications. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2011; 17(2): 123-35. 
Cerri J, Ramacciotti E, Gomes M, Tedeschi Filho W, Piccinato CE. Latero-lateral femoro-femoral arteriovenous fistula: a new surgical approach for hemodialysis patients with no vascular access. Acta cirurgica brasileira / Sociedade Brasileira para Desenvolvimento Pesquisa em Cirurgia 2011; 26: 72-6. 
Gomes M, Ramacciotti E, Litinas E, Fareed J. [Concerns on generic enoxaparin use in acute coronary syndrome]. Arquivos brasileiros de cardiologia 2010; 95: 551-2. 
M. Gomes, A. Ghosh, K. Roelofs, E. Ramacciotti, J. Futchko, O. Sadiq, P.K. Henke, J.L. Eliason, G.R. Upchurch Jr. Increased Serine Protease Activation Is Associated with AAA Formation in Males, But Not in Females, in The Elastase Induced Rodent Aneurysm Model. Journal of Surgical Research 2010; 158 Volume 158(2): 305. 
A. Ghosh, M. Gomes, L. Ehrlichman, E. Ramacciotti, O. Sadiq, J. Futchko, P.K. Henke, J. Eliason, G.R. Upchurch Jr. Increased Phosphorylated Extracellular Signal- Regulated Kinase (ERK) in Abdominal Aortic Aneurysms in a Rodent Model and in Humans. Journal of Surgical Research 2010; 158(2): 217. 
GomesM,RamacciottiE,MirandaJrF,HenriquesAC,FagundesDJ.VascularFlow of the Gastric Fundus after Arterial De-vascularization: An Experimental Study. Journal of Surgical Research 2009; 152(1): 128-34. 
Dahl OE, Borris LC, Bergqvist D, Schnack Rasmussen M, Eriksson BI, Kakkar AK, Colwell CW, Caprini JA, Fletcher J, Friedman RJ, Lassen MR, Frostick SP, Sakon M, Kwong LM, Wakefield T, Ramacciotti E, Gomes M, Kakkar VV et al. International Surgical Thrombosis Forum. Major joint replacement. A model for antithrombotic drug development: from proof-of-concept to clinical use. Int Angiol 2008; 27:60-7. 
Warwick D, Dahl OE, Ramacciotti E, Gomes M, Fisher WD et al. Orthopaedic thromboprophylaxis: limitations of current guidelines. J Bone Joint Surg Br 2008; 90:127-32. 
Ramacciotti E, Gomes M.Financiamento, Autoria e Credibilidade em Pesquisa Básica e Clínica. Vascular In 2008; Ano 3, 23: 9. 
Ramacciotti E, Gomes M, Tedeschi Filho W. Trombose Venosa Profunda, Cascata de Coagulação, Inflamação e Novas Drogas. Vascular In 2008; Ano 3, 24: 12-3. 
Ramacciotti E, Galego SJ, G omes M, Goldenberg S, De Oliveira Gomes P, Pinto Ortiz J. Fistula size and hemodynamics: an experimental model in canine femoral arteriovenous fistulas. J Vasc Access 2007; 8(1): 33-43 (1-11). 
Ramacciotti E, Gomes M, de Aguiar ET, Caiafa JS, de Moura LK, Araújo GR, Truzzi A, Dietrich-Neto F; CLE-PTS Investigators. A cost analysis of the treatment of patients with post-thrombotic syndrome in Brazil. Thromb Res 2006; 118(6): 699- 704. 
Gomes M, Antema Monography - Fascículo Especial Medapi, 2004; 2: 44p. 
Gomes M, Ramacciotti E. Critérios para Análise Crítica de um Trabalho Científico. Atualidades Cirúrgicas - Col Bras Cir SP 2004; 25: 3. 
Gomes M, Ramacciotti E. Tromboembolismo Venoso e Cirurgia Minimamente Invasiva. Programa de Auto-Avaliação em Cirurgia, Cirurgia Minimamente Invasiva - Col Bras Cir 2004; Ano 3 - Fascículo III – contracapa. 
Gomes M, Ramacciotti E. Câncer e Doença Tromboembólica. Programa de Auto- Avaliação em Cirurgia, Câncer de Pulmão - Col Bras Cir 2004; Ano 3 - Fascículo II – contracapa. 
Henriques AC, Pezzolo S, Gomes M. Out-patient VL cholecistectomy – report of 70 cases. Arquivos Médicos do ABC 2003; 27: 06-8. 
Gomes M, Ramacciotti E. Profilaxia da Doença Tromboembólica no Paciente Idoso. Programa de Auto-Avaliação em Cirurgia. Paciente Idoso - Col Bras Cir 2002; Ano 2 – Fascículo II, contracapa. 
Gomes M,Ramacciotti E. Profilaxia do Tromboembolismo Venoso em Cirurgia Geral. Programa de Auto-Avaliação em Cirurgia, Tromboembolismo Venoso - Col Bras Cir 2002; Ano 2 - Fascículo I - 20p. 
Gomes M, Ramacciotti E. Profilaxia da Doença Tromboembólica no Paciente Obeso Mórbido. Programa de Auto-Avaliação em Cirurgia. Paciente Obeso Mórbido - Col Bras Cir 2002; Ano 1 – Fascículo II, contracapa 
Gomes M, Oliveira P, Ramacciotti E. Anatomical Evaluation of the Gastric Fundus after Partial Arterial Section: Experimental Study in Dogs. Acta Cir Bras 2001; 17: 52. 
Henriques AC,Gomes M, Pezzolo S et al Isoperistaltic gastric tube for the complicated esophagus cancer. Rev Col Bras Cir 2001; 28: 408-13. 
 Henriques AC, Pezzolo S, Gomes M, Godinho CA, Bazália VAS, Speranzini MB. Intra-operative preparation of the colon. Rev Col Bras Cir 2001; 28: 271-3. 
.Henriques AC, Pezzolo S, Gomes M, Godinho CA, Bagarollo CA. Out patient video- aparoscopic colecistectomy. Rev Col Bras Cir 2001; 28: 27-9. 
Henriques AC,Gomes M, Bagarollo CA. Appendex adenocarcionoma: 2 cases report. Rev Col Bras Cir 2001; 28: 393-5. 
Henriques AC, Horta SHC, Pezzolo S, Waisberg J, Boratto SF, Helal S, Gomes M, Speranzini MB. Local Anestesia for Selected Patients. Arq Gastroenterol 200; 158- 61. 
	Henriques AC, Pezzolo S, Godinho CA, Gomes M, Speranzini MB. Gastric tricobezoar. Arq Med ABC 2000; 23: 6-8. 
	Henriques AC, Gomes M, Miotto MJ, Abreu E, Pezzolo S. Videolaparoscopic cholecistectomy – a report of 130 cases. Arq Med ABC 1997; 1 e 2: 11-4. 
Henriques AC, Gomes M, Pezzolo S, Speranzini MB. The wandering Spleen. An up- to Date of the question. Arq Bras Cir Dig 1995; 10: 114-7. 
Henriques AC, Gomes M, Abreu E, Bento JA, Cruz RRM, Pezzolo S, Speranzini MB. Intercostal abdominal hernia. Rev Col Bras 1995; 22: 161-5 
Gomes M, Henriques AC, Pezzolo S, Speranzini MB. Post-traumatic spleen pseudo- cyst. Rev Col Bras Cir 1995; 22: 107-10.

Capítulos de Livros 
 
	Gomes M, Ramacciotti E. Profilaxia do Tromboembolismo Venoso em Pacientes Cirúrgicos. “DoençasVasculares Periféricas”. Maffei, Lastória, Yoshida, Rollo, Giannini, Moura. 4 Ed. Editora, 2008 
	Ramacciotti O, Gomes M, Ramacciotti E, Faure R. Coagulopatias na Gestação. “Peixoto Pré-Natal”. Editora Rocca Ltda. 2003 
	Ramacciotti O, Gomes M, Ramacciotti E, Faure R. Vasculopatias na Gestação. “Peixoto Pré-Natal”. Editora Rocca Ltda. 2003.